Wilman ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Wilman (* 1962), britischer Fernsehproduzent
 Jostein Wilmann (* 1953), norwegischer Radrennfahrer
 Maria Wilman (1867–1957), südafrikanische Botanikerin und Geologin